Lindenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Lindenbach (Auenbach), rechter Oberlauf des Auenbachs (zur Ablach) bis unterhalb von Sentenhart, Gemeinde Wald, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Lindenbach (Beffer), linker Oberlauf der Beffer bei Bodenstein, Langelsheim, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Lindenbach (Beutenbach), linker Zufluss des Beutenbachs beim Beutenhof (Stadt Lorch), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lindenbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Pleinting, Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Lindenbach (Erms), linker Zufluss der Erms nach Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Lindenbach (Flinsbach), linker Zufluss des Flinsbachs (zur Gronach) gegenüber Gröningen (Gemeinde Satteldorf), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lindenbach (Füllbach), linker Zufluss des Füllbachs (zur Itz) gegenüber Buscheller (Gemeinde Grub am Forst), Landkreis Coburg, Bayern
 Lindenbach (Glems), auf dem Oberlauf vor Weilimdorf Talgraben auf dem Unterlauf danach Lachengraben, rechter Zufluss der Glems in Ditzingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Lindenbach (Göllitzbach), rechter Zufluss des Göllitzbachs (zur Saale) bei Albertsreuth (Gemeinde Weißdorf), Landkreis Hof, Bayern
 Lindenbach (Grubbergbach), rechter Zufluss des Grubbergbachs (zur Ranna) nach Hochreut (Markt Untergriesbach), Landkreis Passau, Bayern; Grenzbach von Bayern zu Oberösterreich
 Lindenbach (Herzogbach-Angerbach-Ableiter), rechter Zufluss des Herzogbach-Angerbach-Ableiters (zur Donau) bei Pleinting (Stadt Vilshofen an der Donau), Landkreis Passau, Bayern
 Lindenbach (Inn), rechter Zufluss des Inns in Wernstein am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Lindenbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst nach dem Wohngebiet Roter Buck der Kernstadt von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lindenbach (Kahl), rechter Zufluss der Kahl an der Glashütte (Gemeinde Kleinkahl), Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Lindenbach (Lanzenbach), linker Zufluss des Lanzenbachs vor Schneckenweiler (Stadt Vellberg), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lindenbach (Lusenbach), linker Zufluss des Lusenbachs bei Lieboch, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Lindenbach (Ramsach), auf dem Unterlauf Ramsach, linker Zufluss der hier Neue Ramsach genannten Ramsach (zur Loisach) im Murnauer Moos bei Hechendorf, Markt Murnau am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Lindenbach (Reuss), rechter Zufluss der Reuss bei Rickenbach bei Ottenbach (Gemeinde Ottenbach), Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Lindenbach (Rhaunelbach), rechter Zufluss des Rhaunelbachs oder Raunelbachs am Ortsrand von Rhaunen, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Lindenbach (Rhein) – zwei Zuflüsse des Rheins; flussabwärts:
 Chrummenlindenbach (Rhein), linker Zufluss des Hochrheins in Mellikon, Bezirk Zurzach, Kanton Aargau
 Lindenbach (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins durch das Hafenbecken von Schierstein (Stadt Wiesbaden), Hessen
 Lindenbach (Röslau), rechter Zufluss der Röslau in Schirnding, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Lindenbach (Röthenbach), rechter Zufluss des Röthenbachs bei Markt Kaltenbrunn (Gemeinde Weiherhammer), Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Lindenbach (Rott), linker Zufluss der Rott bei Linden (Gemeinde Hebertsfelden), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lindenbach (Sormitz), linker Zufluss der Sormitz vor Klettigshammer, Stadt Wurzbach, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Lindenbach (Starzel), rechter Zufluss der Starzel in Killer (Stadt Burladingen), Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Lindenbach (Steinach, Schönau), rechter Zufluss der Steinach (zum unteren Neckar) bei Lindenbach, Gemeinde Schönau, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Lindenbach (Steinach, Sonnefeld), linker Zufluss der Steinach (zur Rodach) vor Wörlsdorf (Gemeinde Sonnefeld), Landkreis Coburg, Bayern
 Lindenbach (Trutenbach), linker Zufluss des Trutenbach vor dem Wohngebiet Kreuzberg der Kernstadt von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Ort:
 Lindenbach (Schönau), Ort in der Gemeinde Schönau, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Lindenbach ist ein Namensteil folgender Personen:
 Emanuel Heinrich Komers von Lindenbach (1810–1889), österreichischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Lindbach
 Lindenbächle
 Lindenlohbach
 Lindentalbach
 Linderbach
 Lingenbach